Littlethorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Littlethorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Littlethorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Little Thorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Little Thorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Kirklees